Jadran je lahko:

 Jadran, moško osebno ime
 Jadran, pogovorno ime za Jadransko morje